

Sigle 
 Santa Romana Chiesa – Chiesa cattolica
 Sengoku Raiden Championship  – torneo di Arti marziali miste
 Société Radio-Canada  – servizio pubblico radiotelevisivo canadese
 Scuola di Recitazione della Calabria – scuola d’insegnamento cinematografico

Astronomia 
 SRC – sottotipo di variabile semiregolare

Biologia 
 Src  – famiglia di enzimi tirosin chinasici proto-oncogenici

Codici 
 SRC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Searcy (Stati Uniti)
 src – codice ISO 639-3 della lingua sarda logudorese